Pure () — четвёртый студийный альбом норвежской авангард-метал-группы In the Woods....

Список композиций

Участники записи 
In the Woods...
 James Fogarty — Vocals, Guitars, Keyboards, Lyrics
 Christopher Botteri — Bass
 Anders Kobro — Drums
 Christian Botteri — Guitars, Lyrics (tracks 2, 9)

Приглашённые музыканты
 Bjørn "Berserk" Harstad — Guitars (lead) (tracks 8-10)

Прочие
 Max Winter — Artwork, Logo
 Anders Kobro — Engineering
 Patric "Darkhyrys" G. — Mixing, Mastering

Примечания

Ссылки 
Pure на Bandcamp.

Альбомы In the Woods...